Das Al Ahram International 2000 fand vom 20. bis 25. August 2000 in Gizeh, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 35. Das Gesamtpreisgeld betrug 75.000 US-Dollar bei den Herren und 36.000 US-Dollar bei den Damen.

Titelverteidiger Peter Nicol wiederholte seinen Erfolg aus dem Vorjahr durch einen Sieg in der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen Ahmed Barada. Mit 15:14, 9:15, 15:3 und 15:12 bezwang er Barada und gewann zum nunmehr dritten Mal den Titel bei diesem Turnier. Bei den Damen sicherte sich Leilani Joyce im Finale gegen Carol Owens mit 8:10, 9:7, 9:5, 3:9 und 9:5 den Titelgewinn.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, darunter acht Qualifikanten bei den Herren. Per Wildcard erhielten Karim Darwish und Eman El Amir jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2000
PSA World Tour 2000/01
WSA World Tour 2000/01